Моока (Тотіґі)
 Моока (округ Сан-Паулу)